La badia d'Avatxa, a la península de Kamtxatka (Rússia)
 El riu Avatxa, que desguassa a la badia.
 El volcà Avatxa (o Avàtxinski), que dona nom a la badia.